Hohe Garbe steht für:
 alternative Bezeichnung der Pflanzenart Goldgarbe
 Halbinsel Hohe Garbe an der Elbe in der Altmark, siehe Garbe (Landschaft)